Mon île Faro (Fårö-dokument) est le titre de deux documentaires suédois réalisés par Ingmar Bergman à dix ans d'intervalle :
 Mon île Faro (1969) 
 Mon île Faro (1979)